L'Insurgé est une chanson révolutionnaire écrite en 1885 ;
 L'Insurgé est un roman français de Jules Vallès paru en 1886, dernier volume de la trilogie Jacques Vingtras ;
 L'Insurgé est un journal d’action révolutionnaire et de culture individualiste anarchiste paru en 1926-1927 ;
 L'Insurgé (politique et social) est un hebdomadaire politique paru de  à  ;
 L'Insurgé est un groupe socialiste de résistance fondé en 1940 à Lyon par des militants du Parti socialiste ouvrier et paysan (PSOP), et dirigé par Marie-Gabriel Fugère ;
 L'Insurgé est également le nom du journal créé le groupe L'Insurgé, paru clandestinement ;
 L'Insurgé (The Great White Hope) est un film américain de Martin Ritt, sorti en 1970 ;

Homonymie de titre